Lara Croft puede referirse a:
 Lara Croft, un personaje femenino ficticio de varios videojuegos del género de aventuras, Tomb Raider.
 Lara Croft: Tomb Raider, primera película con el personaje del videojuego interpretado por Angelina Jolie en 2001.
 Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida, segunda película de la saga, estrenada en 2003.